Fronte popolare, aggregazione elettorale dei partiti della sinistra intesa a far fronte comune contro le forze reazionarie o centriste (frontismo).
 Fronte popolare – partito politico francese
 Fronte Popolare – partito politico spagnolo
 Fronte Popolare – partito politico tunisino
 Fronte Popolare – partito politico ucraino
 Fronte Popolare Estone – partito politico estone
 Fronte Popolare Ivoriano – partito politico ivoriano
 Fronte Popolare Moldavo – partito politico moldavo

Pagine correlate 

Frontismo
Front populaire